Marinha Real da Noruega (RNoN) é a unidade encarregada das operações navais da  Força de Defesa da Noruega.

Emblemas e Jaques

Ligações externas

 Facts & Figures: The Royal Norwegian Navy, Site oficial 
Befalsbladet 1/2004 
Royal Norwegian Navy history page 
Another Royal Norwegian Navy History page 
Royal Norwegian Navy Museum web page 
Royal Norwegian Navy Museum web page at mil.no 
Fakta om Forsvaret 2006, 2006, ISBN 978-82-7924-058-7

Forças armadas da Noruega